Ляпино — участок (населённый пункт) в Киржачском районе Владимирской области. Входит в Филипповское сельское поселение.

Участок расположен в сосновом бору, на границе с Павлово-Посадским районом Московской области. Бывший посёлок торфоразработчиков. В 2-х километрах от Ляпино располагается деревня Бынино.

Грунтовые автодороги: Ляпино — Бынино, грунтовая автодорога на месте бывшей узкоколейки.

История 
В 1940-х — 1950-х годах организована торфоразработка участка Ляпино. Через Ляпино в 1950-х — 1990-х годах проходила узкоколейная железная дорога Электрогорского торфопредприятия: Электрогорск — Ляпино — Желудево. Линия к Желудево разобрана в 1993 году, но в 90-м ещё было движение как минимум до участка Ляпино.

Население

Примечания

Ссылки

Топографические карты 
 

Населённые пункты Киржачского района